Сирмијум  може бити:

 Сирмијум (Sirmium), антички град и археолошки локалитет на месту данашње Сремске Митровице
 Царска палата у Сирмијуму, комплекс царске палате у античком Сирмијуму
 Сабор у Сирмијуму, историографски назив за четири црквена сабора, одржана током 4. века у Сирмијуму
 Опсада Сирмијума, аварско-словенска опсада Сирмијума (580-582)
 Сирмијум (тема), византијска управна област (тема) на подручју Срема у 11. и 12. веку
 Сирмијум (грожђе), сорта белог грожђа

Види још 
 Срем (вишезначна одредница)